Буковић може бити:

 Буковић (Бенковац), насељено мјесто града Бенковца, Далмација, Република Хрватска
 Буковић (Скопље), насељено мјесто градске општине Сарај града Скопља, Северна Македонија